

Art et culture 

 Glória, un film de   de 1999 ; 
 Glória, une série télévisée portugaise diffusée sur Netflix en 2021.

Géographie

Glória, municipalité située dans l'État de Bahia ;
 Glória d'Oeste, municipalité située dans l'État du Mato Grosso ;
 Glória de Dourados, municipalité située dans l'État du Mato Grosso do Sul ;
 Glória do Goitá, municipalité située dans l'État du Pernambouc ;
 Nova Glória, municipalité située dans l'État du Goiás ;
 Glória, quartier de la cité de Rio de Janeiro, située dans l'État de Rio de Janeiro ;
 , quartier de la cité de Porto Alegre, située dans l'État du Rio Grande do Sul ;
 Glória, quartier de la cité de Joinville, située dans l'État de Santa Catarina.

, paroisse civile de la municipalité d'Aveiro, située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
 , paroisse civile de la municipalité d'Estremoz, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo ;
 , paroisse civile de la municipalité de Salvaterra de Magos, située dans le district de Santarém et la région de l'Alentejo.

de:Glória